Réer ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Réer-Dirks (1817–1886), deutsche Theaterschauspielerin
 Julius Réer (1819–1884), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Rudolf Réer (1849–nach 1929), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Rüdiger Reer (* 1963), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer

REER ist die Abkürzung für:
 realer effektiver Wechselkurs (real effective exchange rate), siehe Effektiver Wechselkurs

Reer steht zudem für:
 Reer Hamar, ethnische Minderheit in Somalia, siehe Benadiri

Abkürzung